Марк Рэндалл:
 Рэндалл, Марк (род. 1967) — американский баскетболист.
 Рэндалл, Марк (род. 1986) — южноафриканский пловец.
 Рэндалл, Марк (род. 1989) — английский футболист.